Invasione della Cina – delle invasioni mongole
 Invasione della Cina durante la seconda guerra sino-giapponese